O Grande Prêmio da Espanha de 2009 foi a terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 1 e 3 de maio de 2009 no Circuito de Jerez.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

Espanha
2009
Desporto na Espanha em 2009